Андре́й Сапо́жников:
 Сапожников, Андрей Викторович (род. 1971) — российский хоккеист, чемпион мира 1993 года.
 Сапожников, Андрей Петрович (1795—1855) — русский художник.